Ilgenfritz ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Ilgenfritz (* 1968), deutsche Musikerin
 Heinrich Ilgenfritz (1899–1969), deutscher Kupferstecher, Lithograf und Radierer
 James Ilgenfritz (* 1978), US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Wolfgang Ilgenfritz (1957–2013), österreichischer Politiker (FPÖ)